Kamon – japoński rodzinny symbol identyfikujący jednoznacznie daną rodzinę
 Kamon – góra w Izraelu
 Kamon – wioska komunalna w Izraelu